Сисяник () — род оперённых динозавров из семейства альваресзаврид, живших во времена позднемеловой эпохи ( назад) на территории современного Китая. Включает единственный вид — Xixianykus zhangi.

Этимология 
Первая часть родового названия (Xixianykus) образована от названия места находки — уезд Сися (, букв. «Западное ущелье»), вторая — от греческого слова, обозначающего «коготь» (греч. onyx). Вместе получается «коготь из уезда Сися».

Название типового вида (zhangi) образовано от фамилии китайского палеонтолога Чжан Вэньтана (пиньинь Zhang Wentang) и латинского суффикса «-i».

Описание 
Длина около полуметра, имел оперение. Обладал самой большой разницей в длине между передними (20 см) и задними конечностями. Быстро бегал на задних ногах, напоминая поведением трясогузку.

Окаменелости обнаружены в меловых отложениях мацзякунской свиты в уезде Сися («западное ущелье») в округе Наньян провинции Хэнань на востоке центральной части Китая. Отсюда и название: «Сисяникус чжан’и» (Xixianykus zhangi).

Предположительно раскапывал короткими передними конечностями муравейники и питался муравьями.

См. также 
 Список динозавров
 Kol ghuva

Примечания

Ссылки 
 BBC News

Альваресзавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2010 году
Чжан
Таксоны, описанные Сюй Сином